Das Damendoppel der  US Open 1970 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Françoise Dürr und Darlene Hard. Das Finale bestritten Margaret Court und Judy Dalton gegen Rosie Casals und Virginia Wade, das Court und Dalton in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1970